Wiktoryja Uladsimirauna Paulowitsch – auch Viktoria Pavlovich – (* 8. Mai 1978 in Minsk) ist eine belarussische Tischtennisspielerin. Sie ist dreifache Europameisterin.

Erfolge 
Paulowitsch ist Abwehrspielerin. Sie holte bei Jugend-Europameisterschaften zwei Silbermedaillen im Doppel, 1994 mit Swetlana Ganina und 1995 mit E. Shvetz.

Von 1995 bis heute (2012) nahm sie zehn Mal an Europa- und 15 Mal an Weltmeisterschaften teil. Zudem qualifizierte sie sich vier Mal für die Teilnahme an den Olympischen Spielen.

Bei allen Europameisterschaften außer 2000 gewann Paulowitsch eine Medaille:
 2002: Silber im Doppel mit Tatsiana Kostromina, Halbfinale im Mixed mit Alexei Smirnow
 2003: Silber im Mixed mit Chen Weixing
 2005: Silber im Mixed mit Chen Weixing
 2007: Sieg im Doppel mit Swetlana Ganina
 2008: Halbfinale im Doppel mit Oksana Fadejewa
 2009: Halbfinale im Einzel
 2010: Sieg im Einzel
 2012: Sieg im Einzel

2002 und 2008 wurde sie beim Europäischen Ranglistenturnier Europe TOP-12 Dritte. Bei der Weltmeisterschaft 2005 erreichte sie im Einzel das Viertelfinale, 2006 mit der belarussischen Mannschaft Platz drei.

Deutschland 
Paulowitsch spielte in der deutschen Bundesliga beim TSV Betzingen und wechselte 2002 zum MTV Tostedt, wo sie sich 2007 Richtung Wladiwostok (Russland) verabschiedete. Heute (2012) ist sie bei Fenerbahçe SK aktiv.

Privat 
Wiktoryja Paulowitsch hat eine Zwillingsschwester, Weranika Paulowitsch.

Turnierergebnisse

Einzelnachweise

Weblinks 
 Europameisterschaften der Erwachsenen (abgerufen am 11. Januar 2016)
 Jugend-Europameisterschaften (abgerufen am 7. Januar 2016)
  (abgerufen am 23. Juni 2014)
  (abgerufen am 23. Juni 2014)
  (abgerufen am 23. Juni 2014)

Tischtennisspieler (Belarus)
Tischtennisspieler (TSV Betzingen)
Tischtennisspieler (Türkei)
Europameister (Tischtennis)
Olympiateilnehmer (Belarus)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2000
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2016
Teilnehmer an den Europaspielen (Belarus)
Teilnehmer der Europaspiele 2019
Belarusse
Sowjetbürger
Geboren 1978
Frau